Nackert ist 

 Titel von LaBrassBanda
 oberdeutscher Begriff für Nacktheit